Le nom de Prix Félix-Leclerc est celui de plusieurs prix.

Prix Félix-Leclerc de la chanson, remis par la Fondation Félix-Leclerc à des auteurs-compositeurs-interprètes québécois et français.
Prix Félix-Leclerc de la poésie, remis par la Fondation Félix-Leclerc à des poètes québécois.
Prix Félix, remis par l'ADISQ à des artistes québécois œuvrant dans l'industrie de la chanson.